Dark Days in Paradise () — студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 1997 году.

Dark Days in Paradise ознаменовал резкую смену музыкального направления для Мура, отказавшись от электрического блюзового стиля трёх предыдущих альбомов в пользу более современного звучания

Последняя дорожка альбома длится 18 минут и содержит «спрятанный» бонус-трек Dark Days in Paradise, по названию альбома.

Список композиций 
Автор всех песен — Гэри Мур
 «One Good Reason» — 3:02
 «Cold Wind Blows» — 5:26
 «I Have Found My Love in You» — 4:53
 «One Fine Day» — 4:58
 «Like Angels» — 7:32
 «What Are We Here For?» — 5:44
 «Always There for You» — 4:33
 «Afraid of Tomorrow» — 6:42
 «Where Did We Go Wrong?» — 6:36
 «Business As Usual» — 13:36
 «Dark Days in Paradise» — 3:27, далее 1:00 тишины

Участники записи 
 Гэри Мур — гитара, вокал
 Магнус Файнс — клавишные, программирование
 Гэри Хасбэен — барабаны
 Ди Льюис — бэк-вокал
 Фил Николас — клавишные, программирование
 Гай Пратт — бас-гитара

Отзывы критиков 
Антон Климов (Музыкальная правда) отмечал: «Гари взял и удивил всех. Если банальные квадраты здесь и есть, то звучат они в почти депешмодовских аранжировках. А в целом Мур взялся за соул и получил достаточно качественный альбом. Особенно хороша проникновенная и на редкость для коммерческого артиста искренняя „I have found my love in you“ <…>. Тропические мотивы <…> то и дело проскальзывают в звучании, и временами вспоминаешь Сантану. Очень смешна „Like Angels“, в которой Мур изо всех сил перевоплощается в Тони Брэкстон <…> Наряду с вязким финалом к недостаткам альбома смело можно отнести глупейшие тексты».

Бернд Лехлер из немецкой версии Rolling Stone оценил пластинку как «далеко не безупречную», поставив ей 2 звезды из пяти. Лехлер констатировал низкое качество и банальность текстов за исключением автобиографической «Business as Usual».

Гюнтер Фишер, в своей рецензии для Spiegel, высказался более позитивно. Альбом содержит «красивые повороты» (Schöne Wendungen) и является «сильным музыкальным произведением». Фишер констатировал, что Мур может замечательно «заставить свою гитару петь и звучать, особенно приятно слышать в 13-минутном „Business As Usual“», охарактеризовав альбом как удачную заявку против одноразовой поп-музыки.

Примечания 

Альбомы 1997 года
1997 2
Альбомы Virgin Records